Milutin Stefanović ist der Name folgender Personen:
* Milutin Stefanović (Chemiker) (1924–2009), jugoslawischer Chemiker
 Milutin Stefanović (Sportschütze) (* 1985), serbischer Sportschütze